Мена́ндр (; 342 до н. э.—291 до н. э.) — древнегреческий комедиограф, крупнейший мастер новоаттической комедии.

Биография 
Афинянин, сын Диопифа, из дема Кефисии; глава новой аттической комедии, как Аристофан — глава древней. От античных времен сохранилось предание, что Менандр получил воспитание у Алексида, одного из крупнейших представителей средней комедии. Византийский лексикон Суда называет Менандра племянником Алексида; это невероятно, учитывая неафинское происхождение последнего. Скорее всего, здесь сказалось характерное для античности стремление увязывать творческую преемственность между поэтами с фактами их биографии.

Менандр был сверстником и другом Эпикура, другом и учеником Теофраста, внимательного и тонкого наблюдателя повседневных отношений и людских нравов и характеров. Довольством, привольем, любовью к женщинам исполнено было личное существование Менандра. Об общественной его деятельности никаких сведений нет; он отклонил предложение царя Птолемея переселиться в Александрию.

52-х лет от роду Менандр утонул в море, купаясь в гавани вблизи своего дома.

Число комедий Менандра доходило до 105 или 108, хотя не более, кажется, 8 раз он вышел победителем из состязаний; счастливейшим соперником его был Филемон. До нашего времени полностью (за исключением нескольких строк) дошла только комедия «Δύσκολος» «Брюзга».

Ближайшее понятие о построении их, содержании, обрисовке характеров дают римские пьесы Плавта и Теренция, вместе с Цецилием и Афранием перенёсших комедию Менандра на римскую сцену (fabula palliata). Знакомят нас с Менандром многочисленные отдельные замечания позднейших греческих писателей, а также исходящие от них общие характеристики поэта и подражания ему. Первостепенную важность имеют, конечно, сохранившиеся отрывки комедий. Авторитетнейшим почитателем Менандра из ближайших к нему по времени критиков был знаменитый грамматик Аристофан из Византии (262—185 г. до н. э.): он отвел Менандру первое место после Гомера; не отражение действительности, а саму действительность находил критик в комедиях Менандра. Наставительность комедий, верность жизни, благородство и чистоту речи превозносит в Менандре Плутарх, ставящий его выше Аристофана. «Не стоит посещать театр, — замечает моралист, — если не дается что-либо из Менандра». По словам Квинтилиана, Менандр славой своей затмил всех соперников и окутал их мраком.

Слава Менандра не отвергалась и христианскими писателями. Апостол Павел, Иероним Стридонский, Климент Александрийский находили возможным хвалить Менандра и заимствовать из него мудрые изречения — например, апостол Павел цитирует Менандра в своем Первом послании к Коринфянам: «Худые сообщества развращают добрые нравы»(). Драгоценную часть комедий Менандра составляли суждения поэта на всевозможные случаи жизни, отличавшиеся правдой и меткостью содержания, краткостью и выразительностью формы. Позднейшие собиратели добывали эти суждения не из самых комедий, но из Стобея, Афинея, схолиастов и др. писателей. Сохранилось, между прочим, собрание однострочных изречений Менандра; числом до 760 (γνώμαί μονόστιχοι).

Творчество 

Мир комедий Менандра — частные повседневные отношения; его действующие лица — заурядные люди, с мелкими страстями, с обычными вожделениями и ошибками, поставленные в забавные положения; нет ещё индивидуализации, глубокого анализа характеров и преобладающих личных свойств героев; общие типы, часто повторяющиеся даже под одними и теми же именами, только в различной обстановке, — такова отличительная черта Менандровой комедии. Хитрые сводники, влюбчивые юноши, находчивые рабы, ревнивые или расточительные жены, потакающие матери, скупые отцы, глупые хвастуны-солдаты, наглые прихлебатели, обольстительные куртизанки, содержатели непотребных домов — вот сфера, в которой вращается Менандр. Квинтилиан считает Менандра величайшим мастером в изображении «отцов, сыновей, мужей, солдат, крестьян, богачей и бедняков, то сердитых, то вымаливающих, то кротких, то суровых» (XI, 70).

Женщины и рабы, простолюдины и бедняки занимают в пьесах Менандра видное, нередко первенствующее место. Личными достоинствами — молодостью, находчивостью, сердечной добротой и благовоспитанностью — определяется успех героев у возлюбленных, независимо от общественного положения и состояния. Человечностью запечатлено отношение поэта к обездоленным и приниженным. Раб в комедиях Менандра является во всевозможных видах: то он честный и преданный слуга, то плут и обманщик простоватого господина, то лентяй и дармоед  Богатым людям вменяется в обязанность участие к беднякам и благотворительность, а бедным поэт рекомендует блюсти своё человеческое достоинство. О бедных пекутся боги; обижать бедняка — значит совершать дурное деяние.

Душу Менандровой комедии составляла любовь; любовная интрига имела у него обыкновенно благополучный конец. Не меньше пяти комедий посвятил Менандр изображению хвастливых, глупых солдат, забавных своими притязаниями на взаимность и неудачами в любовных делах: «Льстец», «Ненавистный», «Рыбаки», «Фрасилеон», «Евнух».

Для римской сцены переделаны были Теренцием 4 комедии Менандра: «Евнух», «Самоистязатель», «Братья», «Андриянка», причём римский поэт не стеснялся выкраивать одну комедию из двух греческих. Лучшими из комедий Менандра считались «Женоненавистник» и «Фаида».

Как сюжеты комедий Менандра, так равно и способ развития их, а также обилие общих суждений, верных не для одних афинян IV в. до н. э., сближают эти комедии с новоевропейской драмой и ещё больше — с романом. Эти-то свойства, вместе с ясностью и простотой аттической речи, обеспечили Менандру блестящий успех далеко за пределами собственно Греции, в течение многих веков. Стихотворный размер диалогов — ямбический триметр и трохеический тетраметр. Хоров в комедиях Менандра не было. Комедии начинались прологом, как трагедии Еврипида. По философским воззрениям Менандр всего ближе к Эпикуру, а по построению пьес и обилию в них житейских сентенций — к Еврипиду.

Открытие комедий Менандра 

В Средние века комедии Менандра были утеряны; сохранились только цитаты из них, превратившиеся в расхожие афоризмы. Первая подборка фрагментов из Менандра была издана в 1709 г. Жаном Ле Клерком в Амстердаме, в 1823 г. в Берлине выходит гораздо более полная (около 500 фрагментов) подборка, изданная Августом Мейнеке. В мае 1825 года И. В. Гёте говорил в беседе со своим секретарём И. П. Эккерманом:

К концу XIX века было известно 1750 стихов Менандра. В 1876 году Коббетом был издан фрагмент комедии «Привидение», обнаруженный им в монастыре на Синае на двух пергаментных листах IV века, вклеенных в переплет книги. В 1897 г. в Египте был приобретен папирус, содержащий 90 стихов — начало комедии «Земледелец».

Перелом наступил в 1905 году, когда в Египте, на месте древнего Афродитополя был найден склад папирусных документов VI в., включая остатки папирусного кодекса — книги с комедиями Менандра. Всего было найдено более 1300 стихов из пяти комедий: «Третейский суд», «Самиянка», «Отрезанная коса», «Герой» и одной неизвестной комедии.

Число папирологических находок множилось; в частности был найден и в 1959 году опубликован полный текст комедии «Брюзга» и новые отрывки из «Самиянки» и «Щита» (кодекс III - начала IV вв.). В 1901—1960 гг. при демонтаже картонажей для мумий, найденных в Фаюмском оазисе, была открыта значительная часть свитка III в. до н. э. (наиболее близкого ко времени жизни комедиографа) с комедией «Сикионцы».

В 2003 году в сирийской рукописи IX века из Библиотеки Ватикана были найдены отдельные листы-палимпсесты со стертым греческим текстом IV века. Благодаря современным технологиям, таким как спектральная съёмка (:en:spectral imaging), греческий текст оказалось возможным прочесть: он представляет собой около 200 строк из «Брюзги» и около 200 строк ещё одной комедии Менандра, которую пока не удалось идентифицировать. Подобная находка была также сделана в 2014 году студентами, исследующими палимпсесты в волнах различного диапазона.

Переводчики Менандра на русский язык 
 Апт, Соломон Константинович
 Церетели, Григорий Филимонович

Примечания

Литература

Тексты и переводы 
Русские:
 Менандр. Комедии. / Пер. Г. Ф. Церетели. (Серия «Античная литература»). М.-Л.: Academia. 1936. XXXIX, 193 стр. 5300 экз.
 Менандр. Комедии. Герод. Мимиямбы. (Серия «Библиотека античной литературы»). М.: Худож. лит. 1964. 318 стр. 25000 экз.
 Менандр. Комедии. Фрагменты. / Пер. С. Апта, А. Парина, Г. Церетели, О. Смыки. (Дополнения: Античные свидетельства о жизни и творчестве Менандра. / Пер. В. Чемберджи. Маски средней и новой комедии. / Пер. М. Гаспарова.) Ст. и прим. В. Н. Ярхо. Отв. ред. М. Л. Гаспаров. (Серия «Литературные памятники»). М.: Наука, 1982. 576 стр. 40000 экз.
 Менандр. Комедии. Герод. Мимиамбы. / Пер. С. Апта, А. Парина, Г. Церетели. М.: Искусство, 1984. 293 стр. 30000 экз.

Английские:
 В «Loeb classical library» сочинения изданы в 3 томах (№ 132, 459, 460).
 Фрагменты Менандра с английским переводом (1921).

Французские:
 В серии «Collection Budé» начато издание его сочинений: Ménandre.
 Tome I, 1re partie: La Samienne. Texte établi et traduit par J. M. Jacques. (2e tirage revu et corrigé 1989) 3e tirage 2003. LXXXV, 106 p.
 Tome I, 2e partie: Le Dyscolos. Texte établi et traduit par J. M. Jacques. (2e édition 1976) 5e tirage 2003. LXIII, 146 p.
 Tome I, 3e partie: Le Bouclier. Texte établi et traduit par J. M. Jacques. 2e tirage 2003. CXXII, 191 p.
 T. IV. Les Sicyoniens. Texte établi et traduit par A. Blanchard. 2009. CXXXII, 51 p.

Исследования 

На русском языке:

 Галеркина, Б. Л. Элементы фольклора в «Угрюмце» Менандра // Вопросы античной литературы и классической филологии. — М., 1966. — С. 162—171.
 Дружинина, Е. А. О выражении пеплехе тен тюрен у Менандра // Philologia classica. Вып. 6. — СПб., 2004. — С. 162—169.
 Жданов, С. Н. К Менандровой «Перикейромене» // Журнал Министерства народного просвещения. — 1901. — авг. — С. 15-17.
 История всемирной литературы. В 9-и т. Т. 1. — М., 1983. — С. 407—408 (Грабарь-Пассек, М. Е., Ярхо, В. Н.).
 История греческой литературы. В 3-х т. Т. 3. — М., 1960. — С. 20-40 (Толстой, И. И.).
 Маринович, Л. П., Кошеленко, Г. А. Куда и зачем плавал Демея? // Закон и обычай гостеприимства в античном мире: Доклады конференции. — М., 1998. — С. 80-98.
 Павленко, Л. В. Комедия Менандра «Щит» // Вестник древней истории. — 1975. — 4. — С. 80-92.
 Павленко, Л. В. Менандр: Новые находки и проблематика изучения творчества // Вестник древней истории. — 1977. — 2. — С. 154—159.
 Павленко, Л. В. Менандр как источник по истории раннего эллинизма // Вестник древней истории. — 1982. — 4. — С. 103—112.
 Попова, Т. В. Новая комедия Менандра // Вопросы античной литературы в зарубежном литературоведении. — М., 1963. — С. 105—108.
 Савельева Л. И. Менандр и его новонайденная комедия «Угрюмец». Казань, 1964. 59 стр. 600 экз.
 Тахо-Годи, А. А. О некоторых особенностях языка и жанра комедии Менандра «Дискол» («Ненавистник»). Синтаксис сложного предложения в комедии Менандра «Дискол» в связи с общими проблемами синтаксиса // Вопросы классической филологии. Вып. 1. — М., 1965. — С. 42-96.
 Тронский, И. М. «Сикионец» Менандра // Вестник древней истории. — 1966. — 4. — С. 54-67.
 Тронский, И. М. История античной литературы. — М., 1988. — С. 200—206.
 Тронский, И. М. Новонайденная комедия Менандра «Угрюмец» // Вестник древней истории. — 1960. — 4. — С. 21-38.
 Церетели Г. Ф. Новооткрытая комедия Менандра Eritrepontes. СПб., 1908. 44 стр.
 Церетели Г. Ф. Комедия Менандра «Самианка». СПб., 1909. 43 стр.
 Церетели Г. Ф. Комедия Менандра «Отрезанная коса». СПб., 1910. 55 стр.
 Церетели Г. Ф. Комедия Менандра «Герой». СПб., 1911. 37 стр.
 Церетели Г. Ф. Новые комедии Менандра. Юрьев, 1914. 495 стр.
 Церетели, Г. Ф. Комедия Менандра «Земледелец» // Журнал Министерства народного просвещения. — 1910. — авг. — С. 351—380.
 Церетели, Г. Ф. Греческие литературные папирусы. 1: Отрывок комедии Менандра «Конейазоменай» из собрания В. С. Голенищева // Журнал Министерства народного просвещения. — 1909. — февр. — С. 89-96.
 Ярхо В. Н. У истоков европейской комедии. (Серия «Из истории мировой культуры»). М.: Наука, 1979. 175 стр. 30000 экз.
 Ярхо В. Н. Менандр: у истоков европейской комедии. М.: Лабиринт, 2004. 448 стр. Тираж не указан.
 Ярхо В. Н. Менандр — поэт, рождённый заново. «Самиянка» Менандра, или Еврипид наизнанку. Комедия Менандра «Ненавистный». От новаторства до трюизма — один шаг // Ярхо, В. Н. Древнегреческая литература: Греческая и греко-римская комедия. — М., 2000. — С. 78-168.

Ссылки 

 
 

Драматурги по алфавиту
Драматурги Древних Афин
Драматурги IV века до н. э.
Драматурги III века до н. э.
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Поэты Палатинской антологии